Laothoes är ett släkte av kräftdjur. Laothoes ingår i familjen Calliopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Laothoes